Brigitte Lherbier, sénatrice française.

Voir aussi